Gormiti (tytuł oryg. Gormiti) – włosko-francuski serial animowany stworzony przez studio Marathon Media Group na podstawie serii zabawek Gormiti. Serial był emitowany w Polsce na kanale ZigZap/teleTOON+. Pierwsza seria składa się z 26 odcinków.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody braci Toby'ego i Nicka oraz ich przyjaciół Jessiki i Lucasa, którzy przekraczają próg spiżarni i zostają teleportowani do równoległego świata Gorm. Tam przeistaczają się w wojowników Gormiti, którzy mają kontrolę nad żywiołami. Od tej pory cała czwórka musi pogodzić codzienne życie, domowe i szkolne obowiązki z walką o pokój i dobro.

DVD 
Seria Pierwsza: Płyta 1 7 marca 2011:
1. "Siarkowy kamień", 2. "Zielony Lucas", 3. "Własność strażnika" 4. "Pożegnanie wielkiej fali"

Seria Pierwsza: Płyta 2 2 maja 2011:
5. "Klątwa korony", 6. "W tarapatach", 7. "Obcy"

Seria Pierwsza: Płyta 3:
8."Diamenty czarnej soli" 9. "Podwodna zagłada", 10. "Korzeń zła"

Odcinki 
 Serial liczy 65 odcinków.
 Serial po raz pierwszy w Polsce pojawił się na kanale ZigZap oraz teleTOON+:
 I seria (odcinki 1-26) – 17 stycznia 2011 roku,
 II seria (odcinki 27-52) – 20 stycznia 2012 roku,
 III seria (odcinki 53-65) – 4 maja 2012 roku,

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji